

Geografia

Austria 
 Sankt Stefan – frazione di Globasnitz, comune nel distretto di Völkermarkt (Carinzia)
 Sankt Stefan – ex comune ora frazione di Wolfsberg, comune nel distretto di Wolfsberg (Carinzia)
 Sankt Stefan am Walde – comune nel distretto di Rohrbach (Alta Austria)
 Sankt Stefan im Gailtal, già Sankt Stefan an der Gail – comune nel distretto di Hermagor (Carinzia)
 Sankt Stefan im Rosental – comune nel distretto di Südoststeiermark (Stiria)
 Sankt Stefan ob Leoben – comune nel distretto di Leoben (Stiria)
 Sankt Stefan ob Stainz – comune nel distretto di Deutschlandsberg (Stiria)

Germania 
 Sankt Stephans-Siedlung – ex comune ora frazione di Griesheim, città nel distretto di Darmstadt (Assia)

Pagine correlate 
 Sankt Stephan – comune svizzero nella regione dell'Oberland (Canton Berna)
 Santo Stefano (disambigua)